Uefacupen 1985/1986 vanns av Real Madrid från Spanien efter finalseger mot FC Köln från det dåvarande Västtyskland. Engelska klubbar stängdes av från europeisk tävlingsfotboll på fem år, Liverpool på sex år. Därmed kunde Tottenham Hotspur, Southampton och Norwich City inte delta.

Inledande omgångar

Första omgången

Andra omgången

Tredje omgången

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även
 Europacupen 1985/1986
 Europeiska cupvinnarcupen 1985/1986

Externa länkar 
  Officiell sida
  Resultat på RSSSF.com

1985/1986
Fotbollssäsongen 1985/1986
1985 i Europa
1986 i Europa